Knap har flere betydninger:

 Knap (beklædning) – en anordning til fastgørelse eller udsmykning af beklædning
 Knap (apparat) – en anordning til betjening af en apparat